Casilda bezeichnet

 Casilda (Oper), eine Oper von Herzog Ernst II.
 Casilda (Gattung), eine Schmetterlingsgattung

Casilda ist der Name folgender Orte:

 Casilda (Santa Fe), Stadt in der argentinischen Provinz Santa Fe
 Casilda (Sancti Spíritus), ein Hafen nahe der Stadt Trinidad in der kubanischen Provinz Sancti Spíritus

Casilda ist der Name folgender Personen:
 Casilda von Toledo (* um 1050; † 1107), Heilige